«Трайскирхен Лайонс» () — австрийский профессиональный баскетбольный клуб из Трайскирхена.

Сезоны

Ссылки 
 Официальный сайт

Баскетбольные клубы Австрии